В теории всплесков масштабирующей функцией называют функцию удовлетворяющую уравнению
 
Это уравнение называют двухмасштабным соотношением или масштабирующим уравнением во временной области. Набор коэффициентов  называется маской или фильтром.

Обозначив  и применив преобразование Фурье к обеим частям масштабирующего уравнения получим
 
Это уравнение называют масштабирующим уравнением в частотной области.

Литература 
 Charles K. Chui, An Introduction to Wavelets, (1992), Academic Press, San Diego, ISBN 0585470901
 Новиков И. Я., Протасов В. Ю., Скопина М. А., Теория Всплесков, (2005), Физматлит, Москва, ISBN 5922106422

Функциональный анализ